Amiran Shochat - Joods zeeman, een van de slachtoffers van Operation Boatswain
 Amiram Shochat (schip, 1913) - hernoemd ter ere van bovenstaande zeeman, maakte een succesvolle reis ten bate van de Aliyah Bet.